Эль-Масноу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 3,44 км². Население — 22536 человек (на 2010 год).

Знаменитые уроженцы 

 Рики Рубио — баскетболист, разыгрывающий защитник, игрок сборной Испании.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimonio histórico-artístico de El Masnou

Муниципалитеты Барселоны